BdSt steht für:
 Bund der Steuerzahler Deutschland
 Bund deutscher Studenten (1953–2004)
 Bund deutscher Studentinnen (1921–1931)

BDST